O’Fallon ist der Name folgender Städte in den Vereinigten Staaten:

 O’Fallon (Illinois)
 O’Fallon (Missouri)